

Geografia 
 Hoople – centro abitato statunitense nella Contea di Walsh, Dakota del Nord
 Hoople Creek – fiume canadese nella provincia dell'Ontario

Musica 
 Mott the Hoople – storico gruppo rock inglese, attivo negli anni settanta
 Mott the Hoople – album in studio del gruppo musicale inglese Mott the Hoople
 The Hoople – album in studio del gruppo musicale inglese Mott the Hoople